Натуральне число 1026
 1026 рік до нашої ери
 1026 рік нашої ери